Stronger kan syfta på:

 Stronger (album av Agnes)
 Stronger (album av Sanna Nielsen)
 Stronger (Britney Spears sång)
 Stronger (sång av Kanye West)
 Stronger (album av Dead by April)
 Stronger (album av Kate Ryan)